Apartheid (internationaal recht)
 Apartheid in Zuid-Afrika
 Israël en apartheid